Wayne Creek steht für:
 Wayne Creek (Montana), Fluss in den USA
 Wayne Creek (Texas), Fluss in den USA
 Wayne Creek (Virginia), Fluss in den USA
 Wayne Creek (Wisconsin), Fluss in den USA

Person:
* Wayne Creek (Basketballspieler) (* 1973), australischer Basketballspieler